, , настоящее имя — Цунэдзиро Утида, . (26 апреля 1898 — 7 августа 1970) — японский кинорежиссёр, актёр и сценарист. Один из многих японских кинорежиссёров, находящихся в тени славы Мидзогути—Одзу—Куросавы. Тем не менее, крупнейшие историки японского кинематографа, американские киноведы Дональд Ричи и Джозеф Л. Андерсон пишут о нём в своей книге, как об «одном из главных создателей нового реализма на экране», добавив позже, что «Утида не только способствовал созданию нового кинореализма, но и доказал в своих работах раннего периода, что литературные адаптации не должны быть излишне театрализованными, а при правильном воплощении их на экране, могли бы стать весьма кинематографичными». Он продолжал это доказывать до конца своей плодовитой и удивительной карьеры, обращался ли он к фильмам современной тематики, или к традиционным лентам на историческом материале («дзидайгэки»), в которых он был одним из признанных мастеров.  

Карьера Тому Утиды поделена на две части, разделённые между собой пятнадцатилетним отсутствием в профессии из-за войны и лет, которые он провёл после этого в Китае. Первая половина его карьеры прошла в 1920-е — 1930-е и ознаменована его достижениями в кинематографе социальной направленности, лентами которые критики считают предтечей итальянскому неореализму. Вторая половина карьеры Утиды приходится на полтора десятилетия (с 1955-го по 1971 г.), когда он после китайского добровольного «заточения» станет одним из самых маститых мастеров жанра «дзидайгэки».

Биография

Ранние годы жизни (1898-1919) и первые работы в кинематографе (1920-1926) 

Его настоящее имя Цунэдзиро Утида, он родился в 1898 году в городе Окаяма и после окончания средней школы шестнадцатилетний юноша переехал в Йокогаму, где какое-то время работал на заводе, на котором собирались пианино и фортепиано. Товарищи по службе прозвали его Тому Йокогама (Тому — японский эквивалент английского имени Том). Так, появившееся в юные годы прозвище Тому, позже станет его творческим псевдонимом. Затем служба в армии, демобилизовавшись, он в 1920 году стал актёром в кинокомпании «Тайкацу», где среди прочего снялся в фильме режиссёра  «Любительский клуб» (1920). Вскоре он стал ассистентом Томаса Курихары  (настоящее имя Кисабуро Курихара, псевдоним Томас он взял себе, когда ещё в 1910-е годы работал актёром в Голливуде). Курихара был одним из первых японских режиссёров, использовавших чисто кинематографический язык, так как в те годы над японским кинематографом ещё в значительной степени довлели театральные традиции. Молодого Утиду привлекала западная культура, в особенности англосаксонская, и в своём учении у Курихары, не понаслышке знакомого с Западом, прожившего много лет в США и познавшего методы работы в Голливуде, Тому со всей страстью вникал и постигал кинематографические азы. 

В 1922 году Утида перешёл на студию «Микадо», основателем и руководителем которой был «отец японского кинематографа» Сёдзо Макино. Здесь он дебютировал вторым режиссёром на постановке фильма «Бравый полицейский Кониси» (1922, с режиссёром Тэйносукэ Кинугасой, впоследствии ставшем знаменитым постановщиком эпохального для японского кино фильма «Страница безумия», 1926). В том же 1922 году Утида вернулся в Йокогаму, где разыскал Дзюнъитиро Танидзаки, и обратится к нему с просьбой написать рекомендательное письмо к Сёдзиро Саваде, популярному в то время театральному актёру. Заручившись его рекомендацией, Утида отпраился в Асакуса (Токио), однако после просмотра спектакля с участием Савады и проникшись глубоким чувством презрения к его игре, он отказался от намерения идти к нему в ученики.

Великое землетрясение Канто (в Токио 1 сентября 1923 года) ускорило открытие Японии западной культуре. Ранее неохотно поддававшаяся иностранному влиянию, Япония (где сильны были традиционные модели развития национальной культуры, продолжавшиеся с начала семнадцатого века) вступила в эпоху великих реформ. Этот катаклизм также имел последствия для карьеры Утиды, который, безусловно, видел свою жизнь неразрывно связанной с историей своей страны. Утида, потерявший жильё и всё своё имущество, становится бездомным и скитается по разрушенному Токио, видя страдания тех, кто, как и он сам, потеряли всё и пытаются как-то выжить. Увиденное и пережитое им в это время будет преследовать его на протяжении всей жизни и наложит отпечаток на его будущие достижения. Он присоединился к труппе странствующих актёров и провёл год в скитаниях по стране, выступая с мини-спектаклями перед провинциальной публикой. Этот опыт также окажет значительное влияние в будущем на стилистику его киноработ. В конце 1924 года Утида вернулся в Токио и начал играть роли в фильмах, поставленных небольшими киностудиями «Огасавара пуро», «Куникацу сугамо», «Асахи кинэма». Здесь же на этих небольших студиях он срежиссировал несколько фильмов в 1925 году, однако об них даже самые большие знатоки кинематографа сейчас ничего не знают, во-первых они не сохранились, во-вторых всё это были малозначащие (по большей части короткометражные) коммерческие пустышки. Поэтому его дебютом в кинорежиссуре принято считать 1927 год, когда он начал работать уже в крупной известной кинокомпании «Никкацу»,  куда он пришёл за год до этого (в 1926-м) вначале как помощник оператора и ассистент режиссёра.

Карьера в немом кино (1927-1936) 

Сегодня мало кто знает, что будущий великий режиссёр начинал с комедийного жанра. Полноценный режиссёрский дебют, состоявшийся в 1927 году — спортивная комедия «Трёхдневное соревнование». Работая на студии «Дайсёгун» кинокомпании «Никкацу», расположенной в окрестностях Киото, Тома Утиду поставил в первый год своей режиссёрской деятельности семь лёгких и весёлых комедий и авантюрных фильмов. Правда ни одна из этих кинолент не сохранилась до наших дней, как и многие из его последующих работ сделанных в 1930-е годы. Однако, начав с лёгких беззаботных комедий, вскоре постановщик начал вкрапливать в них элементы сатиры, далее его фильмы стали всё боле насыщены критикой современного общества. Уже вскоре режиссёр примкнул к союзу японского пролетарского искусства , активными деятелями которого были Гэндзю Саса, Акира Ивасаки, Дайскэ Ито, Кэндзи Мидзогути, Токихико Окада и др.), став одним из активных его сподвижников и сняв идущую в русле этого движения сатирическую комедию «Живая марионетка» (1929, по повести Тэппэй Катаока, написанной им в тот период своей жизни, когда он примыкал к левым). Сценарий фильма был написан Масаси Кобаяси, ставшего другом и соавтором на многих проектах Утиды того периода. Кинолента выдвигалась на премию журнала «Кинэма Дзюмпо» в номинации «за лучший фильм года», вошла в десятку номинантов, но по результатам голосования заняла четвёртое место. Ещё до «Живой марионетки» они вместе сделали не менее интересную сатиру на современное общество «Ветер с воли» (1928), а затем своё завершение эта линия нашла в 1931 году в известной картине «Исполнитель кровной мести» (с популярными актёрами Дэндзиро Окоти и Исудзу Ямадой в главных ролях), в которой подвергались критики феодализм и обычай кровной мести. Фильм также попал в десятку номинантов на кинопремию «Кинэма Дзюмпо», заняв по результатам голосования шестое место.

После этого Тому Утида больше никогда не обращался к комедийному жанру. В 1932 году Тому Утида заявил о своём намерении уйти из кинокомпании «Никкацу» и вместе с друзьями-кинематографистами , Дайскэ Ито и Такаси Тадзакой создали независимую компанию «Синэйгася» (Сообщество нового кино), которая просуществовала недолго и вскоре была расформирована. В «Синэйгася» Утиду снял лишь один фильм «Азия кричит» (1933), да и то сомнительных художественных достоинств, так как критики его назвали фильмом милитаристской направленности. В 1936 году Утида вернулся в «Никкацу», где он быстро стал одним из ведущих режиссёров компании.

К числу его наиболее значительных работ начала 1930-х относится фильм «Офицер полиции» (1933). Эта лента на первый взгляд является подражанием голливудским полицейским триллерам с социальным подтекстом, но всё же это более оригинальная картина, являющаяся гангстерской драмой об отношениях любви—ненависти между полицейским и преступником, которые были друзьями с детства. А гомоэротические оттенки, присущие центральным персонажам — это своеобразная маленькая месть левых японских кинематографистов в ответ на гонения против коммунистов в Японии. Это единственный сохранившийся немой фильм режиссёра.

Карьера в военные годы (1937-1940) 

В этот период созданы наиболее значительные работы работы режиссёра: «Театр человеческой жизни» (1936), «Голый город» (1937), «Беспредельное продвижение» (1937) и, в особенности, «Земля» (1939):

«Театр человеческой жизни» снят по сценарию  и является киноадаптацией печатавшейся в газете популярной повести о студенте токийского университета, стремившемся сделать, как этого хочет его отец, политическую карьеру. Фильм был выдвинут на премию журнала «Кинэма Дзюмпо» в номинации «лучший фильм года», попал в десятку номинантов, но по результатам голосования занял второе место, уступив картине Кэндзи Мидзогути «Гионские сёстры».

«Голый город» — трагическая история купца, который для того чтобы выплатить долги друга, полностью разоряется. Фильм поставлен по сценарию Ясутаро Яги и имел очередную номинацию на кинопремию «Кинэма Дзюмпо», в результате — пятое место в десятке.

Сюжет фильма «Беспредельное продвижение» был написан коллегой Утиды, ныне всемирно известным режиссёром, Ясудзиро Одзу, и печатался как повесть с продолжением (из номера в номер) в одном из популярных еженедельников. Сценарист Ясутаро Яги адаптировал этот сюжет для кинопостановки. После нескольких номинаций на кинопремию «Кинэма Дзюмпо», Тому Утида впервые выиграл. Фильм удостоен премии «за лучший фильм года».

Наконец, один из самых важных фильмов в карьере Утиду — «Земля». Это эпическое повествование о крестьянской жизни в северной Японии. Снятая в строгой манере, с использованием интенсивных контрастов освещения и наездов камеры, «Земля» многим видится сделанной под влиянием немецкой и советской школы кино. Фильм признаётся не только одним из лучших в карьере режиссёра, но и считается одним из важнейших в истории японского кино. В «Земле» можно найти типичную для тогдашнего японского кинематографа смесь противоположных тенденций — остроту социальной критики и философское отрешение. Очередная, вторая премия журнала «Кинэма Дзюмпо» — «за лучший фильм года». Фильм демонстрировался на Международном кинофестивале в Венеции, где получил признание международной и итальянской прессы, которая не скупилась в эпитетах и отмечала его как лучший фильм фестиваля. Естественным было и отсутствие какой-либо фестивальной награды, ведь кинофестиваль проводился при фашистском муссолиниевском режиме, и в фаворе тогда были фильмы с совершенно другой идеологией. «Земля» завоевала огромную популярность не только за рубежом, но и в Японии. Фильм был снят почти нелегально, на плёнке, сэкономленной в свободные минуты от работы над другими, коммерческими проектами. В это же самое время, чтобы задобрить студийное руководство, Утида поставил коммерческие хиты вроде «Тысячи и одной ночи в Токио». Несмотря на трудности производства и цензуры, фильм, вопреки всему, оказался успешным и остается классикой кинематографа.

К сожалению, многие из работ режиссёра как немого периода, так и сделанных в 1930-е годы либо не сохранились, либо сохранились не в полном объёме. Из-за чего о том, насколько он был выдающимся режиссёром, сегодня можно судить лишь по кинопрессе, книгам по истории кинематографа, а также по воспоминаниям критиков и коллег.

Потерянные годы (1941-1953)

Во время Второй мировой войны, увлекшись, как и многие из его коллег националистическими идеями, Утида в 1941 году расторгнул контракт с «Никкацу», и после неудачной попытки создать собственную продюсерскую компанию, в 1943 году уехал в Маньчжурию (тогда это была японская провинция), где поступил на работу в Motion Picture Association. Там он должен был снять фильм по сценарию Канэто Синдо, однако этот проект не состоялся. В марте 1945 года Утида неожиданно для всех поступил в компанию «Маньэй» (Ассоциация маньчжурского кино), находившуюся в Чаньчуне (тогда Синьцзин). Он добровольно остался в маоистском Китае техническим консультантом и способствовал рождению нового революционного китайского кино после 1949 года. Утида хотел своими глазами увидеть преобразования Китая после того, как к власти пришли коммунисты, увлечённый идеологией маоизма. Однако здесь он подорвал своё здоровье. Туберкулез и язва подточили его силы, и долгое время ему пришлось провести на больничной койке. Тому Утида вернулся в Японию в 1953 году, он едва мог передвигаться при помощи палки. Его встречали жена и двое детей, которых он оставил на столь долгие годы.

Новый этап творческой карьеры (1955-1970) 

По его возвращении на родину, Утида был охвачен страстным желанием снимать кино, но так как он боялся, что в связи с его коммунистическими взглядами, такие крупные студии, как «Никкацу», «Тохо» или «Сётику» не примут его, режиссёр присоединился к кинокомпании «Тоэй» и стал известным специалистом в жанре дзидайгэки. Его выдающимися кинолентами, снятыми в этом жанре стали «Окровавленное копьё на горе Фудзи» (1955), «Души в лунном свете» («Перевал Дайбосацу», 1957) и «История проклятого клинка: Убийство красавицы в Ёсиваре» (1960).

В кинофильме «Окровавленное копьё на горе Фудзи» влияние коммунистических идей на Утиду, которому он подвергся во время длительного пребывания в маоистском Китае, выражается в критике отношений между социальными классами. Этот исторический боевик проникнут лиризмом и юмором. Фильм вошёл в число номинантов на премию «Кинэма Дзюмпо», заняв восьмое место по результатам голосования.

«Души в лунном свете» — экранизация монументального произведения Кайдзан Накадзато о конфликте между самураями Рюноскэ Цукуэ и Буннодзё Уцуги, закончившимся убийством последнего. Этот популярный боевик имел два продолжения, снятых в 1958 и 1959 годах.

Яркая мелодрама «История проклятого клинка: Убийство красавицы в Ёсиваре» рассказывает о состоятельном бизнесмене с обезображенным лицом, который мучается без любви пока не встречает коварную шлюху, которая разоряет его, выманивая у него деньги. В конце концов она гибнет от его меча.

Успехом в прокате пользовалась ещё одна историческая мелодрама Утиды — «История влюблённых в Нанива» (1959), экранизация пьесы Тикамацу Мондзаэмона «Гонец в преисподнюю». Социальные мотивы затронуты в фильме «На краю гибели» (1957), демонстрировавшемся в кинопрокате СССР под названием «Пятеро под землёй». Последними заметными работами мастера кино стали фильмы пенталогии «Миямото Мусаси» (1961-1965) и экранизация романа Цутому Минаками «Беглец из прошлого» («Пролив голода», 1965).

Тому Утида умер в 1970 году от рака.

Премии и номинации

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Акира Ивасаки, «Современное японское кино», 1958, (русский перевод 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962.
 «Кинословарь» / Под редакцией С. И. Юткевича. — М.: Советская энциклопедия, 1986—1987. — С. 439. — 640 с.
 Jacoby Alexander A Critical Handbook of Japanese Film Directors. — Berkeley, California: Stone Bridge Press, 2008. — ISBN 978-1-933330-53-252295

Сценаристы Японии
Кинорежиссёры XX века
Режиссёры немого кино
Режиссёры Японии
Сценаристы немого кино
Режиссёры фильмов жанра тямбара
Коммунисты Японии
Умершие от рака